Паули Питкянен (; ) — финский лыжник, трёхкратный чемпион мира.

Карьера 
За свою карьеру выступал на двух чемпионатах мира, на которых завоевал три золотые. На чемпионате мира 1938 года завоевал две золотые медали, в эстафете и в гонке на 18 км. На чемпионате 1939 года стал победителем в эстафетной гонке.

Питкянен погиб на советско-финском фронте Второй мировой войны.

Ссылки 
 

Лыжники Финляндии
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Участники Второй мировой войны (Финляндия)
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)